Румунія бере участь в Олімпійських іграх з 1900 року, хоча на Іграх 1900 її представляв тільки один спортсмен. Румунський олімпійський і спортивний комітет було засновано й визнано 1914 року. З 1924 року Румунія регулярно посилає свої делегації на Ігри. Румунія була єдиною державою Східного блоку, що не бойкотувала Олімпіаду 1984 в Лос-Анджелесі. 

Загалом, станом на вересень 2016 румуни вибороли на Іграх 305 медалей, найбільше в гімнастиці.

Таблиці медалей

Медалі на літніх Іграх

Медалі на зимових Іграх

Медалі за видами спорту

Виноски

Посилання 
 Національний олімпійський комітет Румунії 

Країни на Олімпійських іграх
Румунія на Олімпійських іграх